Аудру:

 Аудру — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Пярнумаа.
 Аудру — посёлок в уезде Пярнумаа, Эстония.